Gföllner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gföllner (* 1928), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Gföllner (1877–1931), österreichischer Entomologe
 Johannes Maria Gföllner (1867–1941), österreichischer katholischer Bischof

Siehe auch:

 Gfölner
 Gföller